Закатиливик има више значења:

 Закатиливик (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатиливик (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику